Копа:

Сёла в Казахстане 
 Копа — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Копа — село в Кенестуском сельском округе Темирского района Актюбинской области.
 Копа — село в Саркольском сельском округе Темирского района Актюбинской области.
 Копа — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Копа — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Копа — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Копа — село в Копинском сельском округе Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
 Копа — село в Тарлаулинском сельском округе Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
 Копа — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Копа — до 2005 г. название села Алтай Батыр в Байганинском районе Актюбинской области.

Водоёмы в Казахстане 
 Копа — озеро в городе Кокшетау Акмолинской области.
 Копа — солёное озеро в Северо-Казахстанской области.
 Копа — река в Алматинской области.

Прочее 
 Копа — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 название генуэзской колонии на территории Славянска-на-Кубани.
 Копа — старинная европейская единица счета, равная 60 штукам чего-либо.
 Роман (Копа) (1677—1736) — архимандрит Киево-Печерской лавры.
 Копа, Игнаций (1875—1929) — польский шахматист и шахматный деятель.
 Копа, Раймон (1931—2017) — французский футболист.
 Копа, Эва (род. 1987) — боливийский политик.
 Копа (исп. Copa América) — Кубок Америки или Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных.

См. также 
 Коппа
 Копо, Жак (1879—1949) — французский театральный актёр и режиссёр.